Sielec peut désigner :

Littérature
 Sielec, acronyme de Société internationale d'étude des littératures de l'ère coloniale

Toponymie 
en Biélorussie :
 Sielec, village du raïon de Biaroza
en Pologne :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Sielec, village du powiat d'Inowrocław
 Sielec, village du powiat de Żnin

dans la voïvodie de Lublin
 Sielec, village 

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Sielec, village

dans  la voïvodie de Łódź
 Sielec, village de la gmina d'Opoczno 
 Sielec, village de la gmina de Żarnów

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Sielec, village du powiat de Busko
 Sielec, village du powiat de Jędrzejów 
 Sielec, village du powiat de Staszów

dans la voïvodie de Mazovie
 Sielec, village du powiat de Grójec 
 Sielec, village du powiat de Płońsk 

en Ukraine :
 Sielec, village du raion de Drohobych
 Sielec, village du raion de Sokal
 Sielec, village de l'oblast de Volhynie
 Sielec, village de l'oblast de Rivne

Homonymie de toponyme